De wereld volgens Garp (Engels: The World According to Garp), de vierde roman van de Amerikaanse schrijver John Irving uit 1978
The World According to Garp (film), een Amerikaanse film uit 1982 van regisseur George Roy Hill